Mathildenplatz steht für
Mathildenplatz (Darmstadt)
Mathildenplatz (Frankfurt am Main)
Mathildenplatz (Offenbach am Main)
Mathildenplatz (Wien)
Mathildenplatz (Worms)